La Copa de la UEFA 1985-86 se disputó entre septiembre de 1985 y mayo de 1986, con la participación total de 64 equipos distintos, representantes de 31 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA.

La final, disputada a doble partido el 30 de abril y el 6 de mayo de 1986 enfrentó al Real Madrid y al 1. FC Colonia, con victoria del equipo blanco por un marcador global de 5-3, convirtiéndose así en el primer equipo en revalidar el título un año después de ganarlo.

Fue la primera edición de la Copa de la UEFA sin la participación de los equipos ingleses luego de la Tragedia de Heysel ocurrida en la final de la Liga de Campeones de la UEFA del año anterior.

Treintaidosavos de final

Dieciseisavos de final

Rondas finales

Final

Ida

Vuelta

Máximos goleadores 

Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Historia del Real Madrid Club de Fútbol